Берна́р Суассо́нский (; род. в XIII веке) — французский строительных дел мастер родом из Суассона; последний из четырёх зодчих, возводивших в XIII веке Реймсский собор.

О Бернаре Суассонском и об остальных зодчих, строивших Реймсский собор, практически ничего не известно. Их имена сохранились лишь благодаря тому, что были вписаны в лабиринт, выложенный из плиток на полу собора. Однако уже в XVII веке, когда каноник Пьер Коко () впервые скопировал надписи, они были полустёрты и читались с трудом. Сам лабиринт был уничтожен в 1779 году, но дошёл до нас в зарисовках реймсского художника и органиста Жака Селье.

Бернар Суассонский изображён в правом нижнем углу лабиринта. Как и остальные зодчие, он держит в руках свой профессиональный атрибут: циркуль, которым чертит окружность. В надписи к рисунку говорится, что он создал пять сводов и розу (). Поскольку в надписи не уточняется, какую именно, Луи Демезон предполагает, что речь идёт о розе над главным входом.

Из текста надписи известно также, что Бернар Суассонский возглавлял строительные работы на протяжении тридцати пяти лет. По расчётам Демезона, Бернар Суассонский работал на строительстве собора в 1255—1290 годах. По версии Ганса Кунце — в 1259—1294 годах. Вероятно, он возвёл своды собора и часть западного фасада. Кроме того, он руководил созданием статуй, украшавших фасад, оконные проёмы и порталы. Он также начал скульптурное оформление внутренней стороны западного фасада.

Сохранилась запись 1287 года, в которой упоминается имя Бернара, мастера собора Нотр-Дам. Точная дата смерти Бернара Суассонского неизвестна, но на основании этой записи и ряда других фактов предполагается, что он умер около 1290 года.

См. также 
 Жан д’Орбе — спланировал и начал строительство, возвёл большую часть хора и трансепта (1211—1231 г.);
 Жан-ле-Лу — закончил хор и трансепт к 1241 г.;
 Гоше Реймсский — работал над нефом.

Примечания

Литература 
 
 
 

Архитекторы Франции XIII века
Дата рождения неизвестна (XIII век)
Дата смерти неизвестна (XIV век)
Персоналии:Реймсский собор